Fonds national de l'emploi, géré par le Ministère du travail, en France, créé en 1983 ;
 Fonds national de l'emploi, au Cameroun, créé en 1990 ;
 Fonds national de l'emploi, dit Fonds 21-21, en Tunisie, créé en 1998.